Kabinett Cairoli steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Cairoli I, 17. Kabinett des Königreiches (1878), historische Linke
 Kabinett Cairoli II, 19. Kabinett des Königreiches (1879), historische Linke 
 Kabinett Cairoli III, 20. Kabinett des Königreiches (1879–1881), historische Linke